Эренбрайтштайн () — немецкий топоним.

  — гора в земле Рейнланд-Пфальц, Германия.
 Эренбрайтштайн — мощная крепость на правом берегу Рейна в районе города Кобленц, Германия.

См. также 
  — один из районов города Кобленц.